

Geografia 
 Francia
 Ressons-l'Abbaye – comune nella regione dell'Alta Francia
 Ressons-le-Long – comune nella regione dell'Alta Francia
 Ressons-sur-Matz – comune nella regione dell'Alta Francia